John Davis (1787-1854) – politico statunitense del Massachusetts
John Davis (1788-1878) – politico statunitense della Pennsylvania
John W. Davis (1799-1859) – politico statunitense dell'Indiana
John G. Davis (1810-1866) – politico statunitense dell'Indiana
John Davis (1826-1901) – politico statunitense del Kansas
John J. Davis (1835-1916) – politico statunitense della Virginia Occidentale
James John Davis (1873-1947) – politico statunitense della Pennsylvania
John W. Davis (1873-1955) – politico statunitense della Virginia Occidentale
John W. Davis (1916-1992) – politico statunitense della Georgia
John Davis – esploratore britannico
 John Davis – tennista statunitense
 John Davis – produttore cinematografico statunitense
 John Davis – sollevatore statunitense
 John Davis – cacciatore di foche ed esploratore statunitense